Heinsius ist ein in Deutschland und den Niederlanden verbreiteter Familienname.

Namensträger 
 Albert Heinsius (1571–1636), deutscher Jurist und Diplomat
 Adriaan Heinsius (1831–1885), niederländischer Hochlehrer
 Anthonie Heinsius (1641–1720), niederländischer Staatsmann
 Balthasar Heinrich Heinze (Balthasar Heinrich Heinsius; 1665–1744), deutscher evangelischer Theologe
 Charlotte Heinsius (1773–1826), deutsche Schriftstellerin, Pseudonym Lotte Berthold, siehe Charlotte Kanitz
 Christian Heinsius (1705/1706–nach 1752), deutscher Maler, siehe Christian Heintz 
 Daniel Heinsius (1580–1655), niederländischer Gelehrter
 
 Gottfried Heinsius (1709–1769), deutscher Astronom
 Hein Willems Heinsius (1863–1939), niederländischer Botaniker
 

 Julius Heinsius (1740–1812), deutscher Maler
 Karl Heinsius (1861–1929), deutscher Unternehmer und Politiker (Wirtschaftspartei, DVP)
 
 Otto Heinsius (1892–1976), deutscher Maler
 Ottomar Heinsius von Mayenburg (1865–1932), deutscher Apotheker und Erfinder, siehe Ottomar von Mayenburg
 Paul Heinsius (1919–2001), deutscher Marinehistoriker 
 Theodor Heinsius (1770–1849), deutscher Sprachforscher und Lexikograf

Siehe auch 
 Heinsius (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Hein (Familienname)

Familienname
Deutscher Personenname
Niederländischer Personenname